Turbo může znamenat:

Odvozené podle tvaru 
Z latinského slova pro zakroucenost:
 Turbo – taxonomický název rodu plžů donka
 turbookružní křižovatka – zvláštní typ okružní křižovatky ve tvaru lopatek vrtule či spirály

Technického původu 
"Turbo" je předpona vytvořená zkrácením slova turbína, následně s mnoha přenesenými významy.

Turbínové 
 turbovrtulový motor – proudový letecký motor (spalovací turbína) s volnou vrtulí na jedné hřídeli / souosých hřídelích s reduktorem. Na rozdíl od pístových motorů se turbovrtulovým letadlům musí na stojánce vrtule při čechlování upevňovat, jinak by se ve větru volně otáčely a mohlo by dojít k poškození motoru či úrazu hlavy obsluhy.
 turbodmychadlo – zařízení používané u spalovacích motorů pro zvýšení celkového výkonu motoru, turbínové dmychadlo, velkoprůtokový kompresor
 Turbo (vlak) – UAC TurboTrain – vlak s turbínovým pohonem z roku 1966, první vysokorychlostní vlak vyrobený firmou United Aircraft Corporation

Odvozené jako zrychlovací 
 Turbo 2000 – Prográmek na osmibitové počítače Atari pro urychlení nahrávání z pásky, který vytvořil Jiří Richter, ještě v dřevních dobách firmy JRC
 turbo – rychlejší režim některých starších mikroprocesorů počítačích PC se 2 frekvencemi, možné provozovat i dlouhodobě, zapínáno a vypínáno manuálně uživatelem (tlačítkem na PC skříni nebo na šasi notebooku). Později přesunuto do nastavení v BIOSu.
 turboboost – režim některých novějších mikroprocesorů, při kterém procesor jen dočasně běží na vyšší frekvenci než je jeho jmenovitá taktovací frekvence. Je to téměř to samé, co Turbo u starších procesorů, jen s tím rozdílem, že Turboboost je většinou možné používat jen krátkodobě (přehřátí) a bývá zapínán a vypínán automaticky procesorem. Též boost.

Média 
Emoční náboj z rychlosti a zrychlení vyhovuje médiím:
 Turbo (hudební skupina) – česká poprocková skupina založená v roce 1981
 Turbo (album) – album Judas Priest z roku 1986
 Turbo (film) – americký animovaný film z roku 2013
 Turbo Sound – zvukový interface k 8bitovým domácím počítačům jako Sinclair ZX Spectrum nebo osmibitové počítače Atari

Zeměpis 
 Turbo (Kolumbie) – přístavní město v Kolumbii

Externí odkazy